Yicheng Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yicheng Qu (härad i Kina, Shandong), 
 Yicheng Qu (härad i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar